Barbara Imperiali (1957- ), chercheuse et professeure de biologie et de chimie britannique ;
 Cosimo Imperiali (1685-1764), cardinal italien ;
 Giovanni Battista Imperiali (1598-1674), prélat catholique italien ;
 Giuseppe Renato Imperiali (1651-1737), cardinal italien ;
 Giovanni Vincenzo Imperiali (1582-1648), poète et écrivain italien ;
 Lorenzo Imperiali (1612-1673), cardinal italien ;
 Pierre Imperiali (1874-1940), homme politique belge.

Autres 
 Fori Imperiali, station de métro à Rome
 Via dei Fori Imperiali, rue de Rome.